As estrelas de navegação são aquelas estrelas usadas pelos navegantes para orientar-se,  Conseguindo assim calcular ou até corrigir rumos em meio de uma noite escura. Embora a nossa mais brilhante estrela, o Sol consiga nos indicar a traves da medições da sua altura com um Sextante e apos vários cálculos nos fornecer a posição exata no globo terráqueo, numa noite escura há possibilidade de conseguir marcar rumos no meio do oceano  em quaisquer hemisfério.

A estrela mais conhecida no hemisfério norte e, por estar a menos de 1° do polo norte celeste, a estrela Polar é a mais usada para definir rumo ao norte pelos navegantes.

No hemisfério Norte (HN)
Posicionado no hemisfério Norte (HN) se faz necessário de forma inicial, localizar a constelação da Ursa Maior e as duas estrelas mais brilhantes da extremidade quadrangular, designadas por "guardas", A estrela polar fica no prolongamento da linha que une as guardas (cerca de 5 vezes a distancia que as une).

A Ursa Maior roda lentamente em torno da estrela polar no sentido retrógado e, desse modo, muda constantemente sua posição no céu.

A constelação de Cassiopeia também pode ser usada para localizar a estrela polar. Este grupo de 5 estrelas brilhantes apresenta-se como um "M" cambado) (ou como um "W" quando esta próxima da linha do horizonte). A estrela polar fica exatamente em frente da estrela do centro, a cerca de meio caminho entre Cassiopeia e a Ursa Maior. A Cassipoeia também roda lentamente em torno da  estela polar e localiza-se sempre em posição quase diametralmente oposta à da Ursa Maior.

No Hemifério sul (HS)

Ao sul da linha do Equador, a constelação do Cruzeiro do sul ajudá-lo-á a localizar a direção do sul á noite e, a partir desta base, qualquer outra direção. Este grupo de 4 estrelas brilhantes tem a forma de uma cruz (dai o seu nome)  e as duas estrelas que formam o eixo maior do cruzeiro são designadas por "pontas".

Prolongue o eixo maior da cruz na direção do seu pé, quatro vezes e meia a distancia que separa as duas pontas, e obterá um ponto imaginário que é o polo sul, a seguir deste ponto, olhe perpendicularmente a linha do horizonte e ali estará a direção sul.

O cruzeiro do sul roda lentamente em torno do Polo Sul no sentido horário e, desse modo, muda constantemente sua posição no céu.

Outra constelação também capaz de fornecer uma direção relativamente precisa á noite é a constelação de Orion, com seu famoso "cinturão de Orion", também conhecido como as "tres Marias", Dessa três e inconfundíveis estrelas, a mais ao norte e mais próxima do "arco de Orion" , chamada Mintaka, se posiciona exatamente sobre o Equador Celeste (declinação= 0°) e assim, no seu nascer indica a direção E do horizonte visual (azimut= 90°) e, no seu ocaso o ponto W (azimut=270°), em qualquer latitude.

fonte  "Capitão Amador" navegação segura em cruzeiros de alto mar.

por Jaime Roberto da costa Felipe

Sistema de coordenadas celestes